AFC Nové Mesto nad Váhom (celým názvem: Atleticko-futbalový club Nové Mesto nad Váhom) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v Novém Mestě nad Váhom. Založen byl v roce 1922 pod názvem ŠK Nové Mesto nad Váhom. Od sezóny 2014/15 hraje druhou slovenskou fotbalovou ligu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu AFC Považan s kapacitou 4 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1922 – ŠK Nové Mesto nad Váhom (Športový klub Nové Mesto nad Váhom)
 1928 – ŠK Slávia Nové Mesto nad Váhom (Športový klub Slávia Nové Mesto nad Váhom)
 1932 – AC Nové Mesto nad Váhom (Atletický club Nové Mesto nad Váhom)
 1952 – DŠO Tatran Nové Mesto nad Váhom (Dobrovoľná športová organizácia Tatran Nové Mesto nad Váhom)
 1958 – TJ Považan Nové Mesto nad Váhom (Telovýchovná jednota Považan Nové Mesto nad Váhom)
 1994 – AFC VTJ Považan Nové Mesto nad Váhom (Atleticko-futbalový club Vojenská telovýchovná jednota Považan Nové Mesto nad Váhom)
 2002 – AFC Nové Mesto nad Váhom (Atleticko-futbalový club Nové Mesto nad Váhom)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1970: Krajský přebor – sk. Západ
 1970–1971: I. A trieda  – sk. ?
 1971–1972: Krajský přebor – sk. Západ
 1972–1973: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1973–1976: I. A trieda  – sk. Severovýchod
 1976–1981: Krajský přebor – sk. Západ
 1981–1983: Divize – sk. Západ
 1983–1985: Divize – sk. Západ (Severozápad)
 1985–1990: 2. SNFL – sk. Západ
 1990–1993: Divize – sk. Západ
 1993–1995: 4. liga 
 1995–2002: 3. liga – sk. Západ
 2008–2014: 3. liga – sk. Západ
 2014–2017: 2. liga – sk. Západ
 2017–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2016/17: Klub původně obsadil sestupové osmé místo v západní skupině, ale kvůli zániku košického VSS nakonec nesestoupil.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Historie klubu na stránkách města

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1922
Sport v Novém Mestě nad Váhom
Sportovní kluby v Trenčínském kraji